MOX – rodzaj paliwa jądrowego
 Yamaha MOX – seria syntezatorów